Elliston kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

 Elliston (Australië), een plaats in de Australische staat South Australia
 Elliston (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Elliston (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Elliston (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Elliston (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 Elliston-Lafayette, een plaats in de Amerikaanse staat Virginia